Феликс Виктор Бирх-Ги́ршфельд (; 2 мая 1842, Рендсбург — 19 ноября 1899, Лейпциг) — немецкий патолог, с 1885 года профессор патологической анатомии в Лейпцигском университете и директор Патологического института там же.

Бирх-Гиршфельд обучался в Лейпцигском университете у Карла Вундерлиха и Эрнста Леберехта Вагнера. В 1885 году сменил Юлиуса Фридриха Конгейма на должности заведующего кафедрой патологической анатомии в Лейпцигском университете.

Бирх-Гиршфельд внёс большой вклад в области бактериологии, специализировался на изучении туберкулёза. В качестве представителя Лейпцигского университета в 1891—1900 годах являлся депутатом первой палаты саксонского ландтага.

Бирх-Гиршфельд был членом гамбургской масонской ложи Ferdinand zum Felsen, затем дрезденской ложи Zum goldenen Apfel.

Сын Феликса Виктора Бирх-Гиршфельд Артур — профессор офтальмологии в Кёнигсбергском университете.

После его смерти на должности заведующего кафедрой патологической анатомии в Лейпцигском университете работал Маршан, Феликс.

Труды 
 «Lehrbuch der pathol. Anatomie» (5 изд., Лпц., 1896),
 «Die Skrofulöse u. Affektionen der Lymphdrüsen» (в учебнике Цимсена, т. XIII, 1879),
 «Die Krankheiten der Leber und der Milz» (в многотомном издании Карла Гергарда «Handbuch der Kinderkrankheiten», 1880),
 «Grundriss der allgemeinen Pathologie» (Лпц., 1892). Последний труд переведён на русский язык.

Примечания

Литература 
 

Бактериологи Германии
Патологоанатомы Германии
Патологи Германии
Похороненные на Южном кладбище (Лейпциг)
Масоны Германии